Луис Артуро Монтес Хименес (; родился 15 мая 1986 года в Сьюдад-Хуаресе, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Леон» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Монтес воспитанник футбольной академии клуба «Пачука». В 2005 году он дебютировал на профессиональном уровне в команде из своего родного города «Индиос». В следующем сезоне Луис вернулся в «Пачуку». 21 марта 2007 года в матче против «Сан-Луиса» он дебютировал в Лиге MX. 31 марта в поединке против «Веракрус» Монтес забил первый гол за «Пачуку». В том же году он стал чемпионом Мексики, а также выиграл Североамериканскую лигу и Кубок чемпионов КОНКАКАФ. В следующем года Луис вновь стал обладателем Кубка КОНКАКАФ, а также принял участие в Клубном чемпионате мира и Кубке Либертадорес. В 2010 году он выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ в третий раз.

Летом 2011 года Монтес на правах аренды перешёл в команду Лиги Ассенсо «Леон». 30 июля в матче против «Коррекаминос» он дебютировал за новый клуб. 6 ноября в поединке против «Дорадос» Луис забил свой первый гол за «Леон». По окончании сезона Монтес помог клубу выйти в Лигу MX, и подписал контракт со «львами» на постоянной основе. В 2013 и 2014 годах Луис помог команду дважды выиграть чемпионат Мексики.

Международная карьера 
18 апреля 2013 года в товарищеском матче против сборной Перу Монтес дебютировал за сборную Мексики, выйдя на замену во втором тайме вместо Пабло Баррера. В 2013 году Луис принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Канады, Тринидада и Тобаго, а во встречах против Панамы и Мартиники Монтес забил дебютные голы за национальную команду.

Был включён в заявку сборной Мексики на ЧМ-2014, однако 31 мая 2014 года в матче против сборной Эквадора получил тяжёлую травму — двойной перелом ноги.

Летом 2015 года Монтес попал в заявку на участие Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Боливии.

Голы Монтеса за сборную Мексики

Достижения 

Командные

 «Пачука»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2007
  Североамериканская суперлига — 2007
 Обладатель Кубка чемпионов КОНАКАФ — 2007
 Обладатель Кубка чемпионов КОНАКАФ — 2008
 Обладатель Кубка чемпионов КОНАКАФ — 2009/2010

 «Леон»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2013
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Индиос»